Extasy steht für:
 eigentlich Ecstasy, eine synthetische Droge, siehe MDMA
 Extasy Records, eine Plattenfirma, siehe Yoshiki Hayashi #Extasy Records

Siehe auch:
 Ecstasy (Roman)
 Ekstase